BFC Alemannia 90 (celým názvem: Berliner Fußballclub Alemannia 1890 e. V.) je německý sportovní klub, který sídlí v berlínském městském obvodu Reinickendorf. Založen byl v roce 1890 pod názvem SV Jugendlust 1890. V roce 1994 došlo k fúzi s fotbalovým oddílem Wackeru 04 Berlin a tím i změně názvu na SG Wacker-Alemannia 90 Berlin. Svůj současný název nese od roku 2013. Od sezóny 2017/18 působí v Kreislize B Berlin, desáté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na Sportplatzu Ollenhauer Ritze s kapacitou 4 000 diváků. Klubové barvy jsou modrá a žlutá.

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl tenisu a kuželek.

Historické názvy 

Zdroj:

 1890 – SV Jugendlust 1890 (Sportverein Jugendlust 1890)
 1890 – BTuFC Alemannia 90 (Berliner Thorball- und Fußball-Club Allemannia 90)
 1923 – BFC Alemannia Berlin-Nord (Berliner Fußballclub Alemannia Berlin-Nord)
 1936 – BFC Alemannia 90 (Berliner Fußballclub Alemannia 1890)
 1945 – zánik
 1945 – obnovena činnost pod názvem SG Prenzlauer Berg-West (Sportgemeinschaft Prenzlauer Berg-West)
 1948 – BFC Alemannia 90 (Berliner Fußballclub Alemannia 1890)
 1994 – fúze s fotbalovým oddílem Wackeru 04 Berlin ⇒ SG Wacker-Alemannia 90 Berlin (Sportgemeinschaft Wacker-Alemannia 1890 Berlin)
 1998 – BFC Alemannia 90-Wacker (Berliner Fußballclub Alemannia 1890-Wacker)
 2013 – BFC Alemannia 90 (Berliner Fußballclub Alemannia 1890)

Získané trofeje 

 Märkisch Fußballmeisterschaft ( 2× )
 1904/05, 1906/07
 Brandenburg Fußballmeisterschaft ( 1× )
 1923/24

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj:

 1945–1946: Berliner Stadtliga – sk. A
 1946–1956: Berliner Stadtliga
 1956–1957: Amateurliga Berlin
 1957–1958: Berliner Stadtliga
 1958–1960: Amateurliga Berlin
 1961–1963: Amateurliga Berlin
 1965–1967: Amateurliga Berlin
 1967–1969: Fußball-Regionalliga Berlin
 1969–1970: Amateurliga Berlin
 1970–1974: Fußball-Regionalliga Berlin
 1974–1975: Fußball-Oberliga Berlin
 1992–1993: Landesliga Berlin – sk. 1
 1993–1994: Landesliga Berlin – sk. 2
 1994–2008: Verbandsliga Berlin
 2008–2012: Landesliga Berlin – sk. 2
 2012–2014: Landesliga Berlin – sk. 1
 2014–2015: Bezirksliga Berlin – sk. 2
 2015–2017: Kreisliga A Berlin – sk. 1
 2017–2018: Kreisliga B Berlin – sk. 5
 2018– : Kreisliga B Berlin – sk. 3

Jednotlivé ročníky

Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 1945/46: Ve finálové skupině se klub umístil na druhém místě.
 1993/94: Po fúzi s fotbalovým oddílem Wackeru 04 Berlin připadla klubu i jeho licence ve Verbandslize.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Berlíně
Fotbalové kluby založené v roce 1890